Le psaume 31 peut désigner :
 le psaume 31 (30) : psaume 31 selon la numérotation hébraïque, psaume 30 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 32 (31) : psaume 32 selon la numérotation hébraïque, psaume 31 selon la numérotation grecque.